Bambi har flere betydninger:

 Bambi – en tegnefilm fra 1942
 Bambi 2 – en tegnefilm fra 2006
 Bambi (pris) – en tysk mediepris